

Вижте също 
 Азиатски държавни глави
 Африкански държавни глави
 Европейски държавни глави
 Северноамерикански държавни глави

държавни глави
Южноамерикански